Bastuck steht für

 Rainer Bastuck, ein deutscher Rennfahrer.
 Bastuck & Co. GmbH, ein Hersteller von Sportauspuffanlagen und Fahrzeugzubehör, gegründet 1986.